Telamonia sind

 eine Gattung der Springspinnen
 eine Untergattung der Ständerpilze, siehe Gürtelfüße